Дијесиочо де Марзо има више значења:

 Дијесиочо де Марзо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесиочо де Марзо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику